Unterstützungsgruppe bezeichnet:

Unterstützungsgruppen im Katastrophenschutz; siehe  Unterstützungsgruppe (Katastrophenschutz)
die aufgelösten Spezialeinheiten Unterstützungsgruppen Zoll (kurz UGZ) der deutschen Bundeszollverwaltung
die Spezialeinheit Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (kurz ZUZ) der deutschen Bundeszollverwaltung
die deutsche Zentrale Unterstützungsgruppe des Bundes für gravierende Fälle nuklearspezifischer Gefahrenabwehr (kurz ZUB)